Кули́ные боло́та — заболоченная местность на Чивыркуйском перешейке, в непосредственной близости от полуострова Святой Нос, северо-западнее озера Арангатуй, в Забайкальском национальном парке.

Описание 
Кулиные болота возникли при газо-водо-грязевом вулканизме. Горячая минеральная вода поступает и по сей день из грифонов (сальз) этих вулканов. Диаметры наземных и подводных грифонов колеблются от 0,2 до 7 метров. Количество грифонов составляет примерно 120, на площади около 40 км².

До недавнего времени вблизи действующего минерального источника находился населённый пункт — село Кулиное. В связи с угрозой газового отравления при активизации вулканов жители села были вынуждены его покинуть. Одна из причин невозможности проживания в этой местности — опасность сальз для домашнего скота.

Литература 
 Намсараев Б. Б., Хахинов В. В., Турунхаев А. В. . — 2009. С. 66-71.
 Хахинов В. В. и др. . — 2012.
 Дзюба А. А.  // География и природные ресурсы. — 2007. — №. 4. — С. 49-53.

Ссылки 
 
 

Болота Бурятии
Байкал
Грязевые вулканы России
Забайкальский национальный парк
Водные объекты Баргузинского района